Parker Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Parker Township (Arkansas)
 Parker Township (Illinois)
 Parker Township (Kansas)
 Parker Township (Marshall County, Minnesota)
 Parker Township (Morrison County, Minnesota)
 Parker Township (Pennsylvania)
 Parker Township (South Dakota)